Jméno a příjmení František Bláha má více nositelů:

 František Bláha (malíř) – český malíř a legionář
 František Bláha (politik) – český a československý lékař, člen 2. odboje, politik, poválečný poslanec za sociální demokraty, po roce 1948 za KSČ
 František Bláha (poslanec Moravského zemského sněmu) (1813–1879) – český katolický duchovní a politik z Moravy, poslanec zemského sněmu 
 František Bláha (střelec) – český sportovní střelec
 František Bláha (voják) (1886–1945) – český a československý legionář, voják, člen 2. odboje, vězněný nacisty, zemřel v Terezíně

Související články 
 Bláha